Cláudia Pinho é uma jornalista e repórter. Ela fez parte da equipe da revista IstoÉ por nove anos, onde escreveu sobre saúde, comportamento, ciência, tecnologia, meio ambiente e educação. Foi redatora-chefe da revista Pense Leve e atualmente faz parte do portal R7.

Blogueiros do Brasil